Карпилівська сільська рада — назва окремих сільських рад в Української РСР та Україні.

 Карпилівська сільська рада — Волинська область, Ківерцівський район
 Карпилівська сільська рада — Житомирська область, Городницький район
 Карпилівська сільська рада — Рівненська область, Рокитнівський район
 Карпилівська сільська рада — Рівненська область, Сарненський район
 Карпилівська сільська рада — Сумська область, Охтирський район
 Карпилівська сільська рада — Чернігівська область, Козелецький район
 Карпилівська сільська рада — Чернігівська область, Срібнянський район